HY steht für:

 Citroën Typ H, das häufigste Modell des Lieferwagens von Citroën
 HY (Band), japanische Popband
 Uzbekistan Airways, usbekische Fluggesellschaft (IATA-Code)

HY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Bautzen (für Hoyerswerda)
 Großbritannien: Portsmouth
 Norwegen: Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb

hy steht für:
 armenische Sprache (nach ISO 639-1)

Hy steht für:
 anderer Name der Insel Iona (Schottland)

Personen:
 Félix Charles Hy (1853–1918), französischer Botaniker
 Karl Otto Hy (1904–1992), deutscher Architekt, Maler, Werbegrafiker und Zeichner
 Patricia Hy-Boulais (* 1965), kanadische Tennisspielerin

Abkürzung